Gould House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gould House (Norfolk, Connecticut), NRHP-ID 82004452
 Gould House (Skowhegan, Maine), NRHP-ID 82001886